Air Force peut désigner :

force aérienne d'un pays
 Royal Air Force, la force aérienne des forces armées britanniques ;
 United States Air Force, la force aérienne des forces armées des États-Unis ;
 Royal Australian Air Force, la force aérienne des forces armées australiennes ;
 Royal New Zealand Air Force, la force aérienne des forces armées de Nouvelle-Zélande ;
 Royal Canadian Air Force, la force aérienne du Canada ;

autre
 Air Force, un film réalisé en 1943 par Howard Hawks.

Voir aussi